Березинка — река в Тульской и Московской областях России, левый приток реки Осётр.

Бассейн реки один из наименее заселённых из притоков Осетра. Исток в Тульской области около деревни Козловка. На реке стоят деревни Игумново, Тюнеж, Новосёлки, станция Узуново.

Длина — 39 км, площадь водосборного бассейна — 366 км². Устье реки находится в 128 км по левому берегу реки Осётр. Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Березинка замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле. Притоки — Турейка и Истоминка.

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Окский;
 Речной бассейн — Ока;
 Речной подбассейн — бассейны притоков Оки до впадения Мокши;
 Водохозяйственный участок — Ока от города Каширы до города Коломны, без реки Москвы.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Притоки Осетра
Реки Тульской области
Реки городского округа Кашира
Реки городского округа Серебряные Пруды